Fritz Köster ist der Name folgender Personen:

* Fritz Köster (Anarchist) (Friedrich Köster; 1855–1934), deutscher Redakteur und Anarchosyndikalist
 Fritz Köster (Politiker), deutscher Politiker (NSDAP), Bürgermeister von Dorsten 
 Fritz Köster (Fußballspieler) (Friedrich Köster; 1911–nach 1949), deutscher Fußballspieler
 Fritz Köster (Theologe) (1934–2014), deutscher Ordensgeistlicher, Theologe und Religionspädagoge

Siehe auch:
 Friedrich Köster (1791–1878), deutscher Theologe und Superintendent
 Fritz Coester